Села:
 Крутоярівка — Дніпропетровська область, Межівський район
 Крутоярівка — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Крутоярівка — Харківська область, Кегичівський район
 Крутоярівка — Чернігівська область, Прилуцький район

Інше:
 Крутоярівка — житловий район у Донецьку